Servius Cornelius Lentulus ist der Name folgender Personen:

 Servius Cornelius Lentulus (Konsul 303 v. Chr.), römischer Senator und Politiker
 Servius Cornelius Lentulus (Prätor), römischer Politiker, Proprätor Siziliens 169 v. Chr.
 Servius Cornelius Lentulus Maluginensis († 23), römischer Politiker, Suffektkonsul 10 n. Chr.